Rescue – singolo degli Echo & the Bunnymen del 1980
 Rescue – album di Sanjay Mishra del 2000
 Rescue – singolo dei KAT-TUN del 2009
 Rescue – album dei Silverstein del 2011